Монтеалегре () — испанское имя, фамилия и топоним.

Фамилия 
 Монтеалегре, Эдуардо — никарагуанский предприниматель и либеральный политик.

Топонимы 
 Монтеалегре-дель-Кастильо — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Альбасете, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. 
 Монтеалегре-де-Кампос — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Вальядолид в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.